HMS Achilles bezeichnet verschiedene Kriegsschiffe:

 gepanzerte Fregatte der Royal Navy, siehe HMS Achilles (1863)
 britischer Panzerkreuzer der Duke-of-Edinburgh-Klasse, siehe HMS Achilles (1905)
 neuseeländischer Leichter Kreuzer der Leander-Klasse, siehe HMNZS Achilles (70)

Siehe auch:
 HMS Achille